Экле́р — разновидность десерта.
 Экле́р — метод съёмки мультипликационных (анимационных) фильмов (см. ротоскопирование).